Höja kan syfta på:

 Höja – ett område i stadsdelen Husie, Malmö
 Höja socken – en socken i Skåne
 Höja landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Höja församling – en tidigare  församling i Lunds stift –2010
 Höja kyrka – en kyrkobyggnad i Höja
 Höja, Ängelholms kommun – en ort i Ängelholms kommun och kyrkby i Höja socken
 Höja distrikt – ett distrikt i Ängelholms kommun och Skåne län 2016–
 Höja, Enköpings kommun – en herrgård i Gryta socken, Enköpings kommun